Убиражара — муниципалитет в Бразилии
 Ubirajara jubatus — динозавр.
 Убиражара Вейга да Силва